Keele peut faire référence à :
 Joseph Keele (1862-1923), explorateur et géologue irlandais ;
 Keele, une station de la ligne Bloor-Danforth du métro de Toronto, au Canada ;
 Keele Peak, sommet montagneux entre le Yukon et les territoires du Nord-Ouest du Canada ;
 Université de Keele, université du centre de l'Angleterre.

Voir aussi